O/O est un sigle qui signifie :
 Ore / Oil carrier, ou transporteur combiné minéralier / pétrolier.